Vilnius kan syfta på:

 Vilnius, huvudstad och en kommun i Litauen 
 Vilnius landskommun, en kommun i Litauen
 Vilnius län, ett län i Litauen

 3072 Vilnius, en asteroid